Пи́жмо, воро́тиш (Tanacetum) — рід лікарських рослин з родини айстрових. Поширене у Північній Америці, Північній Африці й на всій території Євразії, крім арктичного поясу; вид інтродукований по всьому світі, а деякі види широко культивуються. Рослини отруйні.

Загальна біоморфологічна характеристика 
Це багаторічні рослини (іноді однорічні, напівкущі або кущики) 5–150 см заввишки (зазвичай кореневищні; зазвичай ароматичні). Стебла 1 або 2–5+, прямостійні або розпростерті до висхідних, розгалужені проксимально та / або дистально, голі або волохаті. Листки прикореневі та / або стеблові, чергуються, на ніжці або сидячі, листові пластини здебільшого зворотно-яйцюваті або лопатоподібних, як правило, 1–3-перисто-лопатеві, кінцеві краї цілісні або зубчасті, поверхні голі або волохаті. Суцвіття — квіткові голови — у щільних чи нещільних скупченнях, рідко поодинокі. Квіткові головки мають діаметр рідко від 3, зазвичай від 5 до понад 22 міліметрів. Променевих квіточок зазвичай 10–21+, від блідо-жовтих до жовтих або білих, зазвичай з жовтуватими основами [рідко рожеві], дискових квіточок 60–300+, жовті. Квіти містять велику кількість дубильних речовин. Плоди — Сім'янки з папусами. Основне число хромосом, x = 9.

Етимологія 
Назва рослини пов'язана зі застарілим пижмо («мускус»): з огляду на характерний сильний запах. У своєму давньому значенні пижмо походить через польське і чеське посередництво від , де, своєю чергою, походить через  від  («пахощі»). Назва роду (Tanacetum) походить від середньовічного латинського tanazita, що, своєю чергою, походить від грецького athanasia — «безсмертний, довговічний». Прийнята нині наукова назва (Tanacetum) була запропонована Карлом фон Лінне у публікації Species plantarum 1753 року.

Використання 
Пижмо широко застосовується в народній медицині при лікуванні жовтухи, епілепсії, водянки, діареї, малокрів'я, серцево-судинних хвороб та порушенні серцевої діяльності. Використовується також як засіб для поліпшення апетиту та обміну речовин, як сечогінний, потогінний та жовчогінний засіб, протиалергійний та протилихоманковий засіб, при головному болі. Квітки пижма прикладають до місць вивиху, при напуханні шкіри та гематомах.

Види 
До роду пижмо належить приблизно 138 видів згідно з Plants of the World Online і МСОП.

 Tanacetum abrotanifolium (L.) Druce
 Tanacetum abrotanoides K.Bremer & Humphries
 Tanacetum akinfiewii (F.N.Alex.) Tzvelev
 Tanacetum alatavicum Herder
 Tanacetum albanicum (Markgr.) Barina
 Tanacetum albipannosum Hub.-Mor. & Grierson
 Tanacetum alyssifolium (Bornm.) Grierson
 Tanacetum annuum L.
 Tanacetum archibaldii Podlech
 Tanacetum argenteum (Lam.) Willd.
 Tanacetum armenum Sch.Bip.
 Tanacetum artemisioides Sch.Bip. ex Hook.f.
 Tanacetum atkinsonii (C.B.Clarke) Kitam.
 Tanacetum aucheri DC.
 Tanacetum aucherianum Sch.Bip.
 Tanacetum audibertii DC.
 Tanacetum aureum (Lam.) Greuter, M.V.Agab. & Wagenitz
 Tanacetum bachtiaricum Mozaff.
 Tanacetum balsamitoides Sch.Bip.
 Tanacetum baltistanicum Podlech
 Tanacetum bamianicum Podlech
 Tanacetum barclayanum DC.
 Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip.
 Tanacetum budjnurdense (Rech.f.) Tzvelev
 Tanacetum cadmeum (Boiss.) Heywood
 Tanacetum canescens DC.
 Tanacetum cappadocicum Sch.Bip.
 Tanacetum changaicum (Krasch. ex Grubov) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum chitralense (Podlech) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum cilicium (Boiss.) Grierson
 Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson
 Tanacetum corymbiforme (Tzvelev) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum crassipes (Stschegl.) Tzvelev
 Tanacetum daghestanicum (Boiss.) Chandjian
 Tanacetum densum (Labill.) Sch. Bip.
 Tanacetum depauperatum (Post) Grierson
 Tanacetum dumosum Boiss.
 Tanacetum eginense (Bornm.) Grierson
 Tanacetum elbursense Mozaff.
 Tanacetum emodi R.Khan
 Tanacetum erzincanense Korkmaz, Kandemir & Ilhan
 Tanacetum falconeri Hook.f.
 Tanacetum galae (Popov) Nevski
 Tanacetum germanicopolitanum (Bornm. & Heimerl) Grierson
 Tanacetum ghoratense Podlech
 Tanacetum gracilicaule (Rouy) Franco
 Tanacetum griffithii (C.B.Clarke) Muradyan
 Tanacetum haradjanii (Rech.f.) Grierson
 Tanacetum haussknechtii (Bornm.) Grierson
 Tanacetum heterotomum (Bornm.) Grierson
 Tanacetum hissaricum (Krasch.) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum hololeucum (Bornm.) Podlech
 Tanacetum joharchii Sonboli & Kaz.Osaloo
 Tanacetum karelinii Tzvelev
 Tanacetum kaschgarianum K.Bremer & Humphries
 Tanacetum kelleri (Krylov & Plotn.) Takht.
 Tanacetum kittaryanum (C.A.Mey.) Tzvelev
 Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson
 Tanacetum krylovianum (Krasch.) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum lanuginosum Sch.Bip. & Herder
 Tanacetum larvatum (Pant.) Hayek
 Tanacetum leptophyllum (Steven ex M.Bieb.) Sch.Bip.
 Tanacetum macrocephalum Pamp.
 Tanacetum marionii (Albov) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum maymanense Podlech
 Tanacetum microphyllum DC.
 Tanacetum mikeschinii (Tzvelev) Takht.
 Tanacetum mindshelkense Kovalevsk.
 Tanacetum mucroniferum Hub.-Mor. & Grierson
 Tanacetum mucronulatum (Hoffmanns. & Link) Heywood
 Tanacetum munzurdaghensis Yild.
 Tanacetum musilii (Velen.) Soldano
 Tanacetum nitens (Boiss. & Noë) Grierson
 Tanacetum nivale Sch.Bip.
 Tanacetum niveum Sch.Bip.
 Tanacetum nuristanicum Podlech
 Tanacetum oltense (Sosn.) Grierson
 Tanacetum oshanahanii Marrero Rodr., Febles & C.Suárez
 Tanacetum oxystegium (Sosn.) Grierson
 Tanacetum pakistanicum Podlech
 Tanacetum paleaceum Podlech
 Tanacetum paradoxum Bornm.
 Tanacetum petrareum (C.Shih) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum peucedanifolium (Sosn.) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum pinnatum Boiss.
 Tanacetum polycephalum Sch.Bip.
 Tanacetum porphyrostephanum (Rech.f.) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum poteriifolium (Nordm.) Grierson
 Tanacetum praeteritum (Horw.) Heywood
 Tanacetum ptarmiciflorum Sch.Bip.
 Tanacetum pulchellum (Turcz. ex DC.) Sch.Bip.
 Tanacetum pulchrum (Ledeb.) Sch.Bip.
 Tanacetum punctatum (Desr.) Grierson
 Tanacetum richterioides (C.Winkl.) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum robustum Hook.f. & Thomson ex C.B.Clarke
 Tanacetum roylei (DC.) Podlech
 Tanacetum salsugineum Podlech
 Tanacetum sanguineum (Parsa) Parsa
 Tanacetum santolina C.Winkl.
 Tanacetum saryarkense Kamelin
 Tanacetum saxicola (Krasch.) Tzvelev
 Tanacetum scopulorum (Krasch.) Tzvelev
 Tanacetum sericeum Sch.Bip.
 Tanacetum silaifolium Sch.Bip.
 Tanacetum silvicola Podlech
 Tanacetum sinaicum (Fresen.) Delile ex K.Bremer & Humphries
 Tanacetum sipikorense (Bornm.) Grierson
 Tanacetum sonbolii Mozaff.
 Tanacetum songaricum (Tzvelev) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum sorbifolium (Boiss.) Grierson
 Tanacetum stapfianum (Rech.f.) Podlech
 Tanacetum stoliczkae (C.B.Clarke) R.Khan
 Tanacetum tabrisianum (Boiss.) Sosn. & Takht.
 Tanacetum tanacetoides (DC.) Tzvelev
 Tanacetum tarighii Sonboli
 Tanacetum tatsienense (Bureau & Franch.) K.Bremer & Humphries
 Tanacetum tenuisectum (Boiss.) Podlech
 Tanacetum tenuissimum (Trautv.) Grossh.
 Tanacetum tirinense Podlech
 Tanacetum tomentellum (Boiss.) Grierson
 Tanacetum tricholobum (Sosn. ex Manden.) Chandjian
 Tanacetum trifoliolatum Podlech
 Tanacetum ulutavicum Tzvelev
 Tanacetum uniflorum Sch.Bip.
 Tanacetum vahlii DC.
 Tanacetum yabrudae (Mouterde) Charpin & Dittrich
 Tanacetum zahlbruckneri (Nábelek) Grierson
 Tanacetum zangezuricum Chandjian

Приблизно 10 видів поширені в Україні:

 Tanacetum achilleifolium (M. Bieb.) Sch. Bip. — пижмо деревієлисте
 () Tanacetum balsamita L. — пижмо бальзамічне
 () Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. — пижмо жовтозільнолисте
 Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. — пижмо щиткове
 () Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch. Bip. — пижмо великолисте
 Tanacetum millefolium (M. Bieb.) Sch. Bip. — пижмо тисячолисте
 Tanacetum odessanum (M. Bieb.) Sch. Bip. — пижмо одеське
 Tanacetum paczoskii (Zefir.) Tzvelev — пижмо Пачоського
 Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. — маруна
 Tanacetum vulgare L.  — пижмо звичайне

Див. також 
 Список родів родини айстрових

Галерея

Примітки

Посилання  
 
 
 
 Пижма квітки (Польова горобина, дика горобина, глистник, горлянка, девятільнік жовтий, маточник) 

Айстрові (підродина)
Лікарські рослини
 
Роди айстрових